Gold Point ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gold Point (Idaho)
 Gold Point (Nevada), im Esmeralda County
 Gold Point (North Carolina)